Сезон Высшей лиги КВН 2020 года — 34-й сезон с возрождения телевизионного КВН в 1986 году.

В 2020-м схема Высшей лиги претерпела небольшое изменение — к этапу 1/8-й финала добавилась ещё одна, пятая, игра, однако количество участников осталось тем же, и в сезон были приглашены 20 команд. Из-за добавления игры, впервые с сезона 2015, гала-концерт сочинского фестиваля «КиВиН» был неэфирным, и был отменён отбор в Высшую лигу путём голосования членов жюри, как это было с 2015-го по 2019 годы. Изменения коснулись и конкурсов. Уже на первом этапе сезона команды не играли конкурс биатлон, появившийся в Высшей лиге в 2007 году и ставший со временем постоянным. Вместо него вернулась разминка, практически исчезнувшая из игр КВН в 2010-х годах, но в новом формате конкурса ситуаций.

После сезона 2019 Высшую лигу покинули команды «Так-то», «Борцы» и «Nаполеон Dинамит», а также «НАТЕ» и «Будем дружить семьями». Фестиваль в Сочи оказался неудачным для команд «Актёры», «Город снов» и «Селивановы», и они не попали в сезон 2020. На второй год остались финалисты Сборная Снежногорска и вице-чемпионы Сборная «Татнефти». Вторую попытку сыграть в главной лиге также получили полуфиналисты «Такая история» и «Волжане», четвертьфиналисты «Михаил Дудиков» и две команды, которые вылетели на этапе 1/8-й финала в 2019-м — «Громокошки» и «G-Drive». Если считать команду «Газпрома» за московскую (команда официально не представляет какой-либо отдельный город, а Россию в целом), то сезон 2020 побил рекорд по количеству команд из одного города — семь коллективов из Москвы (предыдущий рекорд — шесть, был установлен в 2008 году и повторен в 2017-м).

Среди новичков в Высшей лиге 2020 оказались четыре команды, которых пригласили в сезон на финале Премьер-лиги — «Буряты» (чемпионы), «Доктор Хаусс», «Я обиделась» и «Станция Динамо». В добавку к могилёвской команде «Доктор Хаусс» в сезон также попала и команда из Минска «Дети Тьюринга», ставшая в 2019-м чемпионом Лиги Москвы и Подмосковья — таким образом в сезоне Высшей лиги во второй раз играли две команды из Республики Беларусь (первый был в 2001 году, когда в сезоне играли команды БГУ и «ЧП»). Из Первой лиги в Высшую попала команда «Полуостров», ставшая первой крымской командой в Высшей лиге после присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году (последний раз крымчане играли в сезоне 2011 года). Из Международной лиги взята команда «Юра», представляющая университет «Синергия», в составе которой играет участник трио «Кризис жанра» Гар Дмитриев.

Не обошлось и без команд, вернувшихся после пропуска сезона. Ими стали «Русская дорога» — бронзовые призёры сезона 2018, и Сборная Большого московского цирка — финалисты сезонов 2016 и 2017. Обе команды сыграли свой четвёртый сезон в Высшей лиге КВН.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сезон был приостановлен после 1/8 финала. Четвертьфиналы были изначально перенесены на июнь, а позже — на август и состоялись в зале санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort & Spa» в Крыму, где не было ограничений на заполняемость залов.

Несмотря на ограничения, сезон 2020 установил новый рекорд по количеству игр — их в нём было 12, хотя одна из них — утешительный полуфинал — была лишь частью Спецпроекта и Кубка мэра Москвы, а не полноценной игрой.

Финальная игра закончилась ничьей между «Русской дорогой» и Сборной «Татнефти», второе место завоевали крымчане, попавшие в финал, выиграв Кубок мэра, а бронзовые медали достались Сборной Снежногорска. Без медалей осталась команда «Михаил Дудиков», занявшая в финале последнее место. Ровно десять лет после чемпионства своих земляков из Сборной Краснодарского края чемпионом вновь стала армавирская команда, а Сборная «Татнефти» стала первым чемпионом Высшей лиги из Республики Татарстан.

Состав 
Для участия в сезоне были приглашены следующие 20 команд КВН:

 Дети Тьюринга (Минск) — чемпионы Лиги Москвы и Подмосковья
 Юра (Москва) — полуфиналисты Международной лиги
 Полуостров (Симферополь) — финалисты Первой лиги
 Армянская сборная (Москва) — полуфиналисты Премьер-лиги
 Рязанский проспект (Москва) — финалисты Премьер-лиги
 Город-питон (Москва) — финалисты Премьер-лиги
 Станция Динамо (Москва) — финалисты Премьер-лиги
 Я обиделась (Новосибирск) — финалисты Премьер-лиги
 Доктор Хаусс (Могилёв) — финалисты Премьер-лиги, чемпионы лиги «КВН.бел»
 Буряты (Иркутск — Улан-Удэ) — чемпионы Премьер-лиги
 G-Drive (Москва) — второй сезон в Высшей лиге, чемпионы Юго-западной лиги
 Громокошки (Липецк) — второй сезон в Высшей лиге, финалисты Краснодарской лиги, чемпионы лиги «Верхневолжье»
 Михаил Дудиков (Ставрополь) — второй сезон в Высшей лиге
 Волжане (Самара) — второй сезон в Высшей лиге
 Такая история (Орёл) — второй сезон в Высшей лиге
 Планета Сочи (Сочи) — третий сезон в Высшей лиге
 Сборная Снежногорска (Снежногорск) — второй сезон в Высшей лиге
 Сборная «Татнефти» (Альметьевск) — второй сезон в Высшей лиге
 Русская дорога (Армавир) — четвёртый сезон в Высшей лиге
 Сборная Большого московского цирка (Москва) — четвёртый сезон в Высшей лиге

Чемпионами сезона стали «Русская дорога» и Сборная «Татнефти».

Члены жюри 
В сезоне-2020 за столиками членов жюри оказались 14 человек. Чаще всех Пелагея — она судила одиннадцать игр, на одну игру меньше у Константина Эрнста. По девять игр судили Валдис Пельш и Вячеслав Муругов, у Юлия Гусмана семь игр в жюри, а у Семёна Слепакова — пять. Более одной игры судили также Михаил Галустян и Грант Бабасян (по три игры) и Дмитрий Хрусталёв (две игры).

Игры

⅛ финала 
Первая ⅛ финала

Результат игры:
 Юра
 Сборная «Татнефти»
 Доктор Хаусс
 Буряты

 Разминка в сезоне 2020 играется в новом формате: на сцену выносят декорации, и один из членов жюри должен говорить фразу, связанную с созданной на сцене ситуацией. КВНщики должны придумать смешной ответ словам члена жюри или ситуации в целом.
 На этой игре команде «Татнефти» помогал телеведущий и участник первого состава команды «Четыре татарина» Максим Шарафутдинов. За команду «Доктор Хаусс» в музыкальном фристайле выступила Наташа Королёва.
 Пятый сезон подряд на этапе 1/8-й финала выбывает действующий чемпион Премьер-лиги. В 2016-м году эту серию неудач начала команда «Хара Морин», участники которой входят в состав команды «Буряты».

Вторая ⅛ финала

Результат игры:
 Дети Тьюринга; Русская дорога
 G-Drive
 Рязанский проспект

 «Дети Тьюринга» стали первой белорусской командой за 15 лет, занявшей первое место в игре Высшей лиги. До них последний раз подобное было во втором полуфинале сезона 2005, который выиграла команда «ЧП».
 На этой игре «Дети Тьюринга» показали музыкальный фристайл об «одной большой Беларуси».

Третья ⅛ финала

Результат игры:
 Громокошки
 Сборная Большого московского цирка
 Полуостров
 Волжане

 «Громокошки» стали 21-й командой, набравшей максимум баллов за игру в Высшей лиге.
 На этой игре Сборной Большого московского цирка помогали Эдгард и Аскольд Запашные и группа «На-На».

Четвёртая ⅛ финала

Результат игры:
 Михаил Дудиков
 Армянская сборная
 Станция Динамо
 Такая история

 Порядок приветствий в эфире отличался от порядка на самой игре. «Армянская сборная», выступавшая третьей, в эфире открывала игру.
 В приветствии «Армянской сборной» принял участие Гарик Мартиросян. В приветствии «Станции Динамо» был показан ролик с участием ведущей новостей Юлией Гамаевой.
 Обе команды, остановившиеся в предыдущем сезоне на этапе полуфинала — «Волжане» и «Такая история», — не смогли пройти в четвертьфинал.

Пятая ⅛ финала

Результат игры:
 Сборная Снежногорска
 Планета Сочи
 Я обиделась
 Город-питон

 Все три женские команды сезона — «Громокошки», «Станция Динамо» и «Я обиделась», прошли в четвертьфинал.
 За Сборную Снежногорска на этой игре выступил Юрий Вяземский. Также команде помогал капитан Сборной города Мурманска Герман Иванов.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и мер введёных весной 2020 года, четвертьфиналы сезона были отложены на лето, после снятия карантина, и перенесены в Крым, где есть возможность провести игры со зрителями без ограничений по заполняемости. Четвертьфиналы состоялись в зале санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort & Spa» (Оползневое). Две команды из прошедших в четвертьфинал приняли решение сняться с сезона — «Дети Тьюринга» и «Планета Сочи»: Сочинская команда — из-за отсутствия спонсора; а Минская — из-за проблем с посещением Крыма для лиц, не имеющих ни российского, ни украинского гражданства, в том числе и с запретом на въезд на территорию Украины в случае въезда в Крым с территории России, а также из-за правил, связанных с карантином для лиц, въезжающих на территорию другой страны. Ещё одной причиной отказа от участия в четвертьфинале были названы отношения между БГУ и украинскими вузами, которые могут испортиться из-за посещения команды территории Крыма. «Дети Тьюринга» также сообщили, что продолжат доигрывать сезон в Лиге Москвы и Подмосковья (чемпионами которой они стали в 2019 году), и что Масляков уже пригласил их в Высшую лигу сезона 2021 года. В конце августа команда также выступила на фестивале «Голосящий КиВиН».

Четвертьфиналы 
Первый четвертьфинал

Результат игры:
 Сборная Снежногорска
 Полуостров
 Сборная «Татнефти»
 Юра
 Я обиделась

 В первом четвертьфинале разыгрывалось три проходных места, в двух остальных четвертьфиналах их два.
 Член жюри Грант Бабасян — генеральный директор отеля «Mriya Resort & Spa», играл в команде КВН «Университетский проспект», дошедшей в 2007 году до полуфинала Высшей лиги.

Второй четвертьфинал

Результат игры:
 Доктор Хаусс
 Громокошки; Михаил Дудиков
 Сборная Большого московского цирка

 Победа команды «Доктор Хаусс» означает, что, как и в сезоне 2001, в котором также участвовали две белорусские команды, обеим удалось выиграть хотя бы одну игру (в сезоне 2001 команда «ЧП» выиграла 1/8-ю финала, а команда БГУ — четвертьфинал, полуфинал и финал; в сезоне 2020 команда «Дети Тьюринга» выиграла 1/8-ю финала).
 В музыкальном конкурсе Сборной Большого московского цирка принял участие Эдгард Запашный.
 Член жюри Сергей Першин — руководитель проекта «Арт-кластер Таврида», вручил в конце игры победителям — команде «Доктор Хаусс» символ арт-кластера в виде маяка и приглашение в арт-резиденцию, которая будет построена в 2022 году.

Третий четвертьфинал

Результат игры:
 Армянская сборная; Русская дорога
 Станция Динамо
 G-Drive

 В этой игре к составу команды «Русская Дорога» присоединился Валдес Романов, выступавший до этого два сезона в составе команды «НАТЕ».
 В музыкальном конкурсе команды «G-Drive» принял участие певец Данко.

Дополнительно в полуфинал прошли команды Станция Динамо (решением жюри) и G-Drive (решением ведущего) из третьей игры.

Полуфиналы 
Первый полуфинал

Результат игры:
 Михаил Дудиков
 Сборная Снежногорска
 Полуостров; Станция Динамо
 Доктор Хаусс

 «Михаил Дудиков» стали 22-й командой, набравшей максимум баллов за игру в Высшей лиге.
 В музыкальном фристайле Сборной Снежногорска приняла участие Ирина Салтыкова.
 В своём музыкальном фристайле «Михаил Дудиков» показали сказку о заколдованном принце. В одном из номеров принц сражается на турнире с представителями известных команд КВН: Айдаром Гараевым («Союз»), Михаилом Стогниенко («Плохая компания»), Александром Бурдашевым («Nаполеон Dинамит»), Валдесом Романовым («НАТЕ», в 2020-м также выступает за «Русскую дорогу») и Денисом Дороховым («Сборная Камызякского края»).
 В своём музыкальном фристайле команда «Доктор Хаусс» показала номер «Нота протеста», в котором капитан команды Павел Малахов, в образе Александра Лукашенко, отвечал на санкции от других государств.
 Сборная Снежногорска получила оценку 4,8 за каждый из трёх конкурсов.

Второй полуфинал

Результат игры:
 Русская дорога
 Сборная «Татнефти»
 Армянская сборная
 G-Drive
 Громокошки

 «Русская дорога» повторила рекорд команд «Вятка» и «Так-то», став третьей командой набравшей максимальный балл в трёх играх.
 На этой игре в составе Сборной «Татнефти» сыграл пародист Андрей Баринов — победитель первого фестиваля «Большой разницы». В 2016 году Баринов уже принимал участие в игре Высшей лиги КВН, выступив за Сборную Большого московского цирка (в той игре участвовала и Сборная Татарстана, за которую выступали некоторые участники Сборной «Татнефти»).
 В приветствии Сборной «Татнефти» (а также в разминке) приняла участие Мария Киселёва, в приветствии «Армянской сборной» — Карен Ованнисян.
 Также, в приветствии Сборной «Татнефти» приняли участие КВНщики Иван Брагин («Так-то»), Эндрю Нджогу (РУДН) и Юсиф Юсифов («Борцы»), но номер с их участием не попал в эфир.
 В обоих полуфиналах команда, занявшая последнее место, тем не менее, получила максимум за музыкальный фристайл.

Третий (утешительный) полуфинал (в рамках Спецпроекта «КВНу — 59»)
Дата игры: 8 ноября (эфир: 27 декабря)
Жюри: Максим Ликсутов, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш, Пелагея, Вячеслав Муругов

Игра была одной из трёх частей Спецпроекта «КВНу — 59».

Принять участие в утешительном полуфинале были приглашены все проигравшие полуфиналисты, но в итоге от участия отказались «Громокошки» (Липецк), «Армянская сборная» (Москва) и G-Drive (Москва).

В игре приняли участие:
 Доктор Хаусс (Могилёв)
 Станция Динамо (Москва)
 Полуостров (Симферополь)

Члены жюри выбрали пятым финалистом команду Полуостров.

 Утешительный полуфинал был третьей частью Спецпроекта ко Дню КВН. Помимо главного кубка разыгрывались ещё два, не являющиеся частью сезона Высшей лиги 2020: команды «Юра» (Москва), «Зелёный чемодан» (Кемерово), «Велосипед» (Магадан) и «Северяне» (Нягань), получившие приглашение после участия на Кубке Тавриды, который состоялся летом, играли за приглашение на фестиваль «Голосящий КиВиН» 2021; финалисты Премьер-лиги «Улица Плеханова» (Москва), «Сборная молодых учёных» (Москва), «Сборная бывших» (Тула), «Имени меня» (Королёв) играли за место в Высшей лиге 2021. Обладателями двух малых кубков и соответствующих приглашений стали «Велосипед» и «Улица Плеханова».
 В выступлении команды «Станция Динамо» приняли участие КВНщики Ольга Картункова («ГородЪ ПятигорскЪ»), Юсиф Юсифов («Борцы»), Алексей Юрьянов («Так-то»), Михаил Стогниенко («Плохая компания»), Алексей Кривеня («Русская дорога»), Александр Туров («Борцы») и Максим Конюхов («Русская дорога»). В выступлении команды «Полуостров» участвовали КВНщики из команды «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, в образах Сергея Собянина и Дмитрия Пескова, соответственно, а также Дмитрий Грачёв («Незолотая молодёжь») в образе Владимира Путина.

Финал 

Результат игры:
 Русская дорога; Сборная «Татнефти»
 Полуостров
 Сборная Снежногорска
 Михаил Дудиков

Чемпионами сезона 2020 стали «Русская дорога» и Сборная «Татнефти».

 Капитанский конкурс был совмещён с приветствием, и оценивался, исходя из максимума в один балл. В качестве капитанов выступили: Сергей Жариков (Сборная Снежногорска), Андрей Жмыхов («Михаил Дудиков»), Алим Каялиев («Полуостров»), Максим Яценко (Сборная «Татнефти»), Алексей Кривеня («Русская дорога»). Яценко сыграл своё капитанское соло в образе Дмитрия Нагиева вместе с самим Нагиевым.
 «Русская дорога» стали первой командой, набравшей максимальное количество баллов в четырёх играх. Вместе со Сборной «Татнефти» они стали второй и третьей командами, набравшими максимальный балл в финале (первой была команда «Вятка» в сезоне 2018 года). Также это вторая игра, в которой Сборная «Татнефти» набрала максимум. Таким образом, Сборная «Татнефти» заняла первое место всего в двух играх Высшей лиги (первая из них — четвертьфинал 2019), но оба раза набрала максимальный балл.
 Сборная «Татнефти» стала третьей командой, занявшей в чемпионском сезоне первое место только в финале. Подобные случаи были в сезонах 2007 и 2008 с командами «Обычные люди» и «МаксимуМ», соответственно.
 Несмотря на то, что двойные чемпионства случались в Высшей лиге в 1992-м, 1995-м, 1997-м, 2005-м и 2018 годах, это только второй случай (после финала 2005), в котором две команды получили одинаковое количество баллов. В 1992 году команды «Парни из Баку» и «ЕрМИ» были провозглашены чемпионами без игры, в 1995-м и 1997 годах члены жюри решили не оценивать домашние задания и объявить ничью, а в 2018 году команду «Раисы», занявшую по баллам второе место, объявил чемпионом председатель жюри Константин Эрнст.
 Финал 2020 стал девятой игрой Высшей лиги, в которой «Русская дорога» заняла первое место, что делает эту команду одним из четырёх лидеров по количеству побед в Высшей лиге, наряду с «Новыми армянами», «ПриМой» и «Сборной Камызякского края».
 Команда «Русская дорога» стала четвёртой командой в XXI веке, выигравшей все игры сезона, и второй подряд, после того, как годом ранее команда «Так-то» закончила сезон, занимая лишь первые места. Это всего лишь третий случай, когда в нескольких сезонах подряд чемпионы занимают лишь первые места, и первый в XXI веке, поскольку предыдущие два таких периода были в сезонах 1986/1987 и 1987/1988, а также с 1990-го по 1992 годы.
 В трёх из четырёх этапов сезона «Русская дорога» разделила победу в игре с другой командой, и только в полуфинале заняла первое место единолично.
 За весь сезон «Русская дорога» проиграла всего 0,5 балла, потеряв 0,3 в приветствии 1/8-й финала и 0,2 в четвертьфинальном. Это стало ещё одним рекордом команды в этом сезоне. До этого минимальной потерей баллов были чемпионские сезоны «Вятки» и «Так-то», в них кировчане и красноярцы потеряли по 0,8 балла.
 Сборная «Татнефти» — пятая команда, выступившая первой в первой игре сезона и последней в финале. Подобное происходило с командами ДГУ в сезоне 1987/1988, «Одесские джентльмены» в сезоне 1990, «Утомлённые солнцем» в сезоне 2003 и Сборная Краснодарского края в сезоне 2010.
 Как и в предыдущем сезоне вице-чемпионом стал дебютант сезона, ставший годом ранее финалистом Первой лиги КВН.
 «Русская дорога» — первый выпускник, и первый чемпион, Международной лиги, выигравший Высшую.
 На финале присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
 В приветствии Сборной Снежногорска приняла участие команда КВН «Кефир» в полном составе. Также, в этом приветствии выступили Елена Воробей и Венцеслав Венгржановский из проекта «Дом-2».
 Команде «Михаил Дудиков» в приветствии помогали участники команды «Борцы» Юсиф Юсифов, Амин Минатуллаев и Рухин Магеррамов, а также Михаил Галустян, исполнивший песню в образе Супер Жорика. В Домашнем задании команды на сцене появились Михаил Стогниенко («Плохая компания»), Максим Киселёв и Михаил Масленников («Триод и Диод»), Александр Бурдашев («Nаполеон Dинамит»), Иван Пышненко («Станция Спортивная») и Елена Борщёва (Сборная Пятигорска).
 В домашнем задании Сборной «Татнефти» приняли участие Татьяна Буланова и Максим Шарафутдинов.
 В своём домашнем задании Сборная Снежногорска показала пародию на игру «Что? Где? Когда?», в которой жители города играли против жюри. В конце конкурса команда заявила об уходе из КВН, и посвятила финальный танец участнице команды Евгении, жене капитана команды Сергея Жарикова, которая скончалась от рака годом ранее.
 Это пятый финал подряд в котором чемпионом стала команда, не закрывавшая игру.

Примечания